Феликс Розенквист (на шведски Felix Rosenqvist) е шведски автомобилен състезател, роден на 7 ноември 1991 г. във Вернаму. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Драгън Рейсинг и в Супер Формула със СУНОКО Тим Льо Ман. Розенквист е шампион в Европейския шампионат Формула 3 през 2015 г., както и в няколко от сериите на Формула Рено 2.0. Започва кариерата си в картинг състезания, участвал е още във Формула 3 Евро серии, Инди Лайтс, Бланпен ГТ серии Спринт къп, ДТМ, 24-те часа на Льо Ман и др.

Статистика 

Бележки:
  – Участва като гост пилот, затова не може да печели точки и не участва в крайното класиране.
  – Сезонът още не е завършил.
  – 12-о място в класа, 14-о в генералното класиране.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Розенквист, Феликс